Bierkowice – część miasta i dzielnica Opola
 Bierkowice – wieś  w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Bierkowice – przystanek kolejowy w Bierkowicach w powiecie kłodzkim